Il doppio del torneo di tennis BCR Open Romania 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Martín García e Luis Horna 6-7(5), 7-6(5), [10-8].

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (semifinali)

 František Čermák /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2006